Great! (; стилиризуется как GREAT!) — третий мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Momoland. Был выпущен 3 января 2018 года лейблом Dublekick Company и был распространён компанией Loen Entertainment. Альбом содержит шесть треков, включая ведущий сингл «Bboom Bboom»
а также его инструментальную версию и инструментальную версию ранее выпущенного сингла «Wonderful love».

Трек-лист

Чарты

История релиза

Примечания